Імператор Хіґасія́ма (, хіґасіяма тенно; 21 жовтня 1675 — 16 січня 1710) — 113-й Імператор Японії, синтоїстське божество. Роки правління: 6 травня 1687 — 27 липня 1709.

Життєпис 
Імператор Хіґасіяма народився 21 жовтня 1675 року. Він був п'ятим сином Імператора Рейґена. Матір'ю хлопчика була Мацукі Мунеко, донька міністра печатки Мацукі Муненаґи. Новонародженому дали ім'я Асахіто і титул принц Ґо.

1682 року принца проголосили спадкоємцем трону, а наступного року дарували титул Великий син Імператора. Надання цього титулу відбулося вперше за останні 300 років.

В травні 1687 року принц отримав від батька пост правителя Японії і зійшов на трон під іменем Імператора Хіґасіяма. Після церемонії інтронізації, новий монарх провів стародавній обряд дайдзьое — жертвування Імператорським пращурам та божествам Неба і Землі нових злаків, з молитвою за процвітання і спокій країни. Цей обряд був реставрований за планом його батька з метою відродження авторитету Імператорського двору.

Протягом 23-літнього правління Імператора Хіґасіями стосунки між Імператорським двором і сьоґунатом Токуґава були дружніми. Завдяки дозволу сьоґуна Токуґави Йосімуне дохід Імператора було збільшено з 10 тисяч до 30 тисяч коку, а також проведено перебудову Імператорського палацу.

27 липня 1709 року Імператор Хіґасіяма передав престол своєму сину Ясухіто, який прийняв ім'я Імператора Накамікадо. Сам відставний монарх взяв собі титул Верховного Імператора.

16 січня 1710 року Імператор Хіґасіяма помер у 34-річному віці від натуральної віспи. Його поховали в гробниці Цукінова, на території монастиря Сенрюдзі в районі Хіґасіяма, в Кіото..

Генеалогічне дерево

Примітки

Джерела та література 

  『新編　日本史辞典』 (Нове видання. Словник історії Японії) / 京大日本史辞典編纂会. — 東京: 東京創元社, 1994. — P.1057—1058.
  『歴代天皇全史―万世一系を彩る君臨の血脈』 (歴史群像シリーズ (69)) (''Історія Імператорів

Посилання 

  Список усипальниць Імператорів Японії  // Офіційна сторінка Управління Імператорського двору Японії 

Імператори Японії
Померли від натуральної віспи